Nymphas est un nom propre d'origine grecque, qui peut se référer à :

 Nymphas (), contraction possible de Nymphodorus (Nymphodore), et Eubule, deux  disciples de saint Paul (cf Col 4 et II Tim,4) ; saints chrétiens fêtés le 28 février.
 Frère Nymphas-Victorin, dit Frère Victorino (Augustin Arnaud), (°1885 - +1966), vénérable, figure lasallienne française, parmi les Frères des Écoles chrétiennes. 
 Nymphas, mot latin désignant les Nymphes, personnages de la mythologie grecque.

Références